Buchmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Buchmüller (* 1952), Schweizer Journalist und Moderator
 Oliver Buchmüller (* 1970), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Wilfried Buchmüller (* 1950), deutscher Elementarteilchenphysiker 
 Wolfgang Gottfried Buchmüller (* 1964), Priestermönch des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz und Theologe

Siehe auch:
 Puchmüller